Mirkovec je lahko:
 Mirkovec Breznički (Hrvaška)
 Mirkovec (Hrvaška)